Dominator – album niemieckiej grupy U.D.O.
 Dominator – album amerykańskiej grupy W.A.S.P.